John Glover (1732–1797) – amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość USA
 John Glover (1767–1849) – australijski malarz
 John William Glover (1815–1899) – irlandzki kompozytor i muzyk
 John Montgomery Glover (1822–1891) – amerykański polityk, kongresmen z Missouri
 John Hawley Glover (1829–1885) – angielski gubernator Nowej Fundlandii i Labradoru, Wysp Podwietrznych i Lagos.
 John Milton Glover (1852–1929) – amerykański polityk, kongresmen z Missouri
 John Glover (1876–1955) – angielski piłkarz
 John Wayne Glover (1932–2005) – australijski seryjny morderca
 John Glover (ur. 1944) – amerykański aktor

Zobacz też 
 
 John Glover Roberts